The Double Cross è il decimo album in studio del gruppo rock canadese Sloan, pubblicato nel 2011.

Tracce 
Follow the Leader – 2:56 
The Answer Was You – 2:18 
Unkind – 4:15 
Shadow of Love – 2:04 
She's Slowing Down Again – 3:05 
Green Gardens, Cold Montreal – 2:01 
It's Plain to See – 1:57 
Your Daddy Will Do – 3:04 
I've Gotta Know – 1:22 
Beverly Terrace – 3:01 
Traces – 4:58 
Laying So Low – 2:57

Collegamenti esterni